Niemcy:
 Rudersberg – dzielnica gminy Reischach w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Altötting
 Rudersberg – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rems-Murr